Hokej na lodzie:
 Hockeyettan – trzeci poziom rozgrywek hokeja na lodzie w Szwecji, w latach 1944–2014 noszący nazwę Division 1

Koszykówka:
 Cyprus Basketball Division 1 – najwyższy poziom rozgrywek koszykówki na Cyprze

Organizacja:
 NCAA Division I – system międzyuczelnianych rozgrywek sportowych w Stanach Zjednoczonych

Piłka nożna:
 Football League First Division – angielska liga piłkarska, istniejąca w latach 1888–2004
 I dywizja duńska w piłce nożnej mężczyzn (duń. 1. division) – drugi poziom rozgrywek piłki nożnej w Danii
 I dywizja szwedzka w piłce nożnej mężczyzn (szw. Division 1) – trzeci poziom rozgrywek piłki nożnej w Szwecji
 Hong Kong First Division League – najwyższy poziom rozgrywek piłki nożnej w Hongkongu
 J1 League – najwyższy poziom rozgrywek piłki nożnej w Japonii, w latach 1999–2014 noszący nazwę  J.League Division 1
 Ligue 1 – najwyższy poziom rozgrywek piłki nożnej we Francji, w latach 1932–2002 noszący nazwę Division 1
 Scottish Football League First Division – szkocka liga piłkarska, istniejąca w latach 1975–2013
 Welsh Football League Division One – drugi poziom rozgrywek piłki nożnej w Walii